Орлиновский сельский совет (, ) — орган местной власти и соответствующая подчинённая территория в составе Балаклавского района города со специальным статусом Севастополя (горсовета) Украины (фактически до 2014 года); ранее до 1991 года — в составе Крымской области УССР в СССР, до 1954 года — в составе Крымской области РСФСР в СССР, до 1945 года — в составе Крымской АССР РСФСР в СССР.

Занимал территорию Байдарской долины и части Южного берега Крыма от мыса Сарыч до Балаклавы. Граничил на севере  с Терновский сельсоветом Балаклавского района города со специальным статусом Севастополя (горсовета), на северо-востоке и востоке — с Бахчисарайским районом АР Крым, на юге с Ялтинским горсоветом АР Крым.

Площадь сельсовета 83,6 км², население по переписи 2001 года — 6 330 человек.

История 
Сельсовет образован, как Байдарский, после постановления Крымревкома от 8 января 1921 года.

Первоначальный состав сельсовета, практически, соответствовал нынешнему, но 10 сентября 1925 года, решением собрания граждан сельсовета, сельсовет был разукрупнён и на 1926 год, согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г., включал 2 села: собственно, Байдары и Хайто.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Байдарский сельсовет был переименован в Орлиновский.

На 1 августа 1952 года в состав сельсовета входили: Орлиное, Кизиловое, Павловка и Тыловое. 24 апреля 1957 года был упразднён Балаклавский район и сельсовет передан в состав Куйбышевского района Крымской области. На 15 июня 1960 года в совете числились населённые пункты:

 пос Вишнёвое
 Гончарное
 Орлиное
 Озёрное

 Павловка
 Резервное
 Тыловое
 Широкое

Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года Куйбышевский район упразднили и совет передали в Бахчисарайский район, тогда же сельсовет обрёл нынешний состав. 1 января 1965 года, указом Президиума ВС УССР «О внесении изменений в административное районирование УССР — по Крымской области», Орлиновский сельсовет вновь передан из Бахчисарайского района в подчинение Балаклавскому.

Сельсовет к 2014 году включал 14 сёл:

 Орлиное
 Гончарное
 Кизиловое
 Колхозное

 Новобобровское
 Озёрное
 Павловка
 Передовое

 Подгорное
 Резервное
 Родниковское
 Россошанка

 Тыловое
 Широкое

С 2014 года на месте сельсовета находится Орлиновский муниципальный округ города федерального значения Севастополя РФ.

17 июля 2020 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о новой сети районов в стране, которым предполагается вывести территорию сельсовета из подчинения Севастополю и включить её в состав Бахчисарайского района АР Крым, однако это решение не вступает в силу в рамках украинского законодательства до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Примечания 

Местные советы Севастополя